Ро́за Мари́я «Ро́зи» Пе́рес (; род. 6 сентября 1964, Бушуик, Бруклин, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США) — американская актриса, танцовщица, хореограф, режиссёр и общественный деятель.

Биография

Ранние годы 
Рози Перес родилась в Бруклине в семье выходцев из Пуэрто-Рико. Её отец — Исмаэль Серрано — был моряком в торговом флоте, а мать — Лидия Перес (урождённая Фонтанес) — певицей. Большая часть её детских лет прошла в приёмных семьях. После окончания школы Сrover Cleveland High School в Куинсе, Рози поступила в колледж Los Angeles City College в Лос-Анджелесе.

Актёрская карьера 
Рози Перес начала свою карьеру в конце 1980-х годов. Она была танцовщицей в мюзик-холле Soul Train, хореографом и танцовщицей в видеоклипах Джанет Джексон, Бобби Брауна, Дайаны Росс, LL Cool J и . Рози также была хореографом танцевальной группы Fly Girls, выступавшей в телешоу . В 1988 году режиссёр Спайк Ли пригласил её сыграть крупную роль в своём фильме «Делай как надо!».

Её успешный дебют на Бродвее состоялся в постановке пьесы  Frankie and Johnny in the Clair de Lune. В 1992 году Рози сыграла одну из главных ролей в комедии «Белые люди не умеют прыгать» с Уэсли Снайпсом и Вуди Харрельсоном.

За роль в фильме Питера Уира «Бесстрашный» (1993) Рози Перес была номинирована на кинопремию «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана. В 1997 году она сыграла в противоречивом фильме «Пердита Дуранга», из которого для проката в США были вырезаны многие сцены чрезмерного насилия, секса и обнажённой натуры, но сохранились в версиях, выпущенных для других стран.

Рози Перес снялась во многих других фильмах и сериалах, из которых можно выделить «Помадные джунгли» (2008—2009), «Ананасовый экспресс» (2008) и «Закон и порядок: Специальный корпус» (2009), во время съёмок в котором перенесла серьёзную травму, а также озвучивала мультфильмы.

Общественная деятельность 
Рози Перес всегда была активным общественным деятелем. Она активно выступает за права пуэрториканцев. Её деятельность показана в документальном фильме «Yo Soy Boricua! Pa' Que Tú Lo Sepas! (I’m Puerto Rican, Just So You Know!)». Она также снялась в испанском фильме в рамках компании по борьбе со СПИДом «Join the Fight». Президент США Барак Обама назначил её в президентский консультативный совет по проблемам ВИЧ/СПИДа, Рози Перес была приведена к присяге 2 февраля 2010 года.

6 января 2000 года она была арестована за нарушение общественного порядка в Манхэттене после митинга протеста против ВМС США, бомбардировавших Вьекес, небольшой остров у берегов Пуэрто-Рико.

Личная жизнь 
С 1999 по 2001 год была замужем за режиссёром и сценаристом Сетом Зви Розенфелдом. В 2013 году вышла замуж за художника Эрика Хейза.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 Фотографии Рози Перес
 Рози Перез на сайте Internet Off-Broadway Database
 Rosie Perez interview about her Documentary «Yo Soy Boricua» on independentfilm.com

Танцовщицы США
Хореографы США
Режиссёры США
Общественные деятели США
Киноактрисы США